

Cinema 
 Images – film di Robert Altman del 1972

Musica 
 Images – quattro suite di Claude Debussy
 Images – album di Sonny Red del 1962
 Images – album di Cilla Black del 1971
 Images – album di Lucio Battisti del 1977
 Images – album dei Brotherhood of Man del 1977
 Images – album di Mongo Santamaría del 1980
 Images - The Best of Jean Michel Jarre – album di Jean-Michel Jarre del 1991
 Images – VHS con i video dei Camouflage del 1991

Altro 
 Images – libro fotografico di David Lynch del 1994

Pagine correlate 
Image